Die Saison 2004/05 der Oberliga Nord war die 49. Spielzeit der Fußball-Oberliga Nord in ihrer bisherigen Form und die elfte als vierthöchste Spielklasse in Deutschland. Es war die erste Spielzeit als eingleisige Liga seit 1993 nach der Zusammenlegung beider Staffeln zum Ende der Vorjahressaison. Die Meisterschaft und den Aufstieg in die Regionalliga sicherte sich Kickers Emden mit sechs Punkten Vorsprung auf den SV Wilhelmshaven.

Die Abstiegsränge belegten der HSV Barmbek-Uhlenhorst, der SC Concordia Hamburg, die zweite Mannschaft des VfB Lübeck und der SC Victoria Hamburg.

Die Aufsteiger waren der TSV Kropp als Vizemeister der Verbandsliga Schleswig-Holstein, der Brinkumer SV als Vizemeister der Verbandsliga Bremen, da der Meister SC Weyhe auf den Aufstieg verzichtete, sowie die zweiten Mannschaften von Eintracht Braunschweig und des VfL Osnabrück aus den beiden Staffeln der Niedersachsenliga. Aus der Verbandsliga Hamburg gab es keinen Aufsteiger, da sowohl der Meister TSV Sasel und der Vizemeister SV Halstenbek-Rellingen auf den Aufstieg verzichteten. Aus der Regionalliga Nord stiegen die Amateure des VfL Wolfsburg ab.

Ab der Saison 2005/06 werden die Amateurmannschaften der Profivereine mit dem Zusatz II statt Amateure geführt.

Tabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Weblinks 
 Oberliga Nord 2004/05 bei fussballdaten.de
 Oberliga Nord 2004/05 bei weltfussball.de

2004
Fußballsaison 2004/05